Setge de Roma (537-538), pels ostrogots de Vitiges, durant la Guerra Gòtica;
 Setge de Roma (549-550), pels ostrogots de Totila, durant la Guerra Gòtica;
 Setge de Roma (756), pels tropes del príncep llombard Astolf;
 Setge de Roma (846), pels aglàbides musulmans
 Setge de Roma (1849), per les tropes de Napoleó II contra la República Romana;

Vegeu també 
 Saqueig de Roma;
 Presa de Roma (1870), per les tropes del Regne d'Itàlia, i annexió a aquest.